

Accezione comune 
 À la carte – prestito linguistico francese che significa "secondo il menù"

Musica 
 À La Carte – gruppo musicale disco tedesco
 À la carte – album di Mongo Santamaría del 1978
 À la carte – album dei Triumvirat del 1978
 À la carte – album degli Erste Allgemeine Verunsicherung del 1984
 À la carte – album di Kenny Burrell del 1985
 À la carte – EP dei Fujifabric del 2002